La saison 1940-1941 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est l'Unirea Tricolor Bucarest qui termine en tête du classement et décroche le premier titre de champion de Roumanie de son histoire.

Du fait du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs bouleversements viennent perturber l'avant-saison. Le , lors du Deuxième arbitrage de Vienne, la Roumanie cède la région de Transylvanie à la Hongrie : les clubs de Carpati Baia Mare et Crișana Oradea (normalement promu de Divizia B) ne participent pas à la saison roumaine de football. Pour pallier ce retrait forcé, le club d'Universitatea Cluj-Napoca demande à être intégré à la première division, en jouant ses matchs à domicile à Sibiu, requête acceptée par la fédération. Le club prend le nom pour cette saison d'Universitatea Sibiu. La Roumanie décide aussi d'interdire les clubs de travailleurs, fondés par des sociétés ou des usines : ainsi les clubs de CAM Timișoara et AMEF Arad sont relégués en Divizia B. Les clubs de Gloria Arad et FC Craiova les remplacent en D1.

Le championnat n'est pas maintenu pour la saison suivante, il ne reprendra qu'en 1946.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1940 en Roumanie
1941 en Roumanie